Olav Ulvestad, scacchista statunitense
 Fredrik Ulvestad, calciatore norvegese
 Pål Erik Ulvestad, calciatore norvegese